Странка демократске акције може бити:

 Странка демократске акције, странка у Босни и Херцеговини
 Странка демократске акције Санџака, регионална странка у Србији
 Странка демократске акције Хрватске, странка у Хрватској
 Странка демократске акције Црне Горе, странка у Црној Гори
 Странка демократске акције Македоније, странка у Македонији

Види још
 Бошњачки блок (вишезначна одредница)